Харлу — финский топоним.
 Харлу — посёлок в Питкярантском районе республики Карелия в России.
 Харлу (платформа) — упразднённая железнодорожная станция в одноимённом посёлке.
 Харлу (остановочный пункт) — новый остановочный пункт, построенный в 2021 году в одноимённом поселке.
 Харлу (волость) — волость с центром в одноимённом посёлке, существовавшая с 1922 по 1948 год.